Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2016 v Norimberku, který probíhal mezi 15. až 21. květnem 2016, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu měla být italská tenistka Karin Knappová, která se před zahájením turnaje odhlásila.

Vítězkou dvouhry se stala nizozemská kvalifikantka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala kolumbijskou hráčku Marianu Duqueovou Mariñovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour, když předchozí získala před čtyřmi lety.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2016
WTA Tour 2016